

Дні 
 Неділя — сьомий день тижня (за єврейським календарем — перший)
 Вербна неділя — велике християнське свято у неділю Вербного тижня, перед Великоднем
 Кривава неділя — історичні події різних років
 Прощена неділя — останній день Масляниці і остання неділя перед Великим постом

Інше 
 Неділя — у народних уявленнях слов'ян персонаж, персоніфікація дня тижня.
 Неділя — щотижнева газета для українських біженців, яка виходила від грудня 1945 до 1949 року в Німеччині у містах Швайнфурт та Ашаффенбург.
 НедѢля — щотижнева закарпатська газета мадяронсько-москвофільського спрямування, яка виходила в Ужгороді з 3 серпня 1941 до 15 жовтня 1944 року.
 «Неділя» (Sunday) — американський фільм 1997 року; реж. Джонатан Носсітер.
 НеДіля — український музичний гурт.

Див. також 
 Вербна неділя (значення)
 Тиждень (значення)

Неділя